Séverine puede referirse a:

 Seudónimo de la periodista y feminista francesa Caroline Rémy de Guebhard 
 Séverine (cantante) (1948)
 Sévérine, personaje de James Bond
 Parque Séverine en París